Maja steht für:
 Maja (Vorname) (Maia, Maya), weiblicher Vorname, siehe dort auch die Namensträgerinnen

Personen:
 Erika Reichert-Maja (* 1939), deutsche Grundschulrektorin und Autorin
 Josh Maja (* 1998), nigerianischer Fußballspieler
 Mosche Maja (* 1938), israelischer Politiker

Gewässer:
 Maja (Aldan), Zufluss des Aldan in Russland
 Maja (Uda), Zufluss des in den Pazifik mündenden Uda in Russland

Orte:
 Maja (Ort), Ort in Russland

Sonstiges:
 Biene Maja, Figur in Romanen und Zeichentrickserien
 Maja-Werk, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 (66) Maja, ein Asteroid
 Die nackte Maja (Die bekleidete Maja), Bild von Francisco de Goya von 1800
 Maja (Gattung), Gattung der Dreieckskrabben (Majidae)
 Maja (Zorn), Gemälde von Anders Zorn von 1900
 Maja (Theater), Bohèmekomödie von  1911, siehe Max Dauthendey #In Berliner Künstlerkreisen
 Maja (Auto), Markenname des ehemaligen Automobilherstellers Österreichische Automobil-Gesellschaft
 Maja (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie

Siehe auch:
 Maia (Begriffsklärung)
 Maya (Begriffsklärung)